Rudolf Stähelin bzw. Rudolf Staehelin ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Staehelin (1875–1943), Schweizer Internist
 Rudolf Stähelin-Stockmeyer (1841–1900), Schweizer Theologe